Омельяненко — русская фамилия.

 Известные носители
 Омельяненко, Александр Владимирович (род. 1974) — капитан ВВС РФ, Герой Российской Федерации (2001).
 Омельяненко, Андрей Авксентьевич (1931—1995) — советский учёный в области животноводства.
 Омельяненко, Константин Сергеевич (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.
 Омельяненко, Никита Кузьмич (1779—1855) — тайный советник, калужский губернатор (1816—1825).